Ugo Rangoni – condottiero italiano
 Ugo Rangoni – vescovo cattolico italiano